Németország
Haibach, település Bajorországban, Straubing-Bogen járásban
Haibach, település Bajorországban, Aschaffenburg járásban